Die Saison 1969/70 war die 27. Spielzeit der höchsten mexikanischen Fußballprofiliga. Der Absteiger der Vorsaison CF Nuevo León wurde durch den Aufsteiger CF Torreón ersetzt.

Das Ende einer Epoche 
In der Saison 1969/70 gewann der CD Guadalajara seinen achten Meistertitel innerhalb der letzten 14 Spielzeiten. Gleichzeitig war es bis zur Saison 1986/87, als der neunte Meistertitel folgte, der letzte Triumph der Chivas-Mannschaft, die in den 1970er Jahren häufig nur in den unteren Tabellenregionen zu finden war und in dieser Zeit den Spitznamen „Chivas flacas“ (dt. „schwächelnde Ziegen“) erhielt.

Dabei verlief der Saisonstart des kommenden Meisters keineswegs ideal. Einer Auftaktniederlage beim CD Irapuato (2:4) folgte ein 0:1 im heimischen Estadio Jalisco gegen den Club León. Es war saisonübergreifend die vierte Heimniederlage in Folge und in sämtlichen Spielen hatte Chivas kein einziges Tor erzielt. Der letzte Heimsieg datierte vom 5. Dezember 1968 und wurde ausgerechnet gegen den Club León eingefahren, wobei das Spiel bereits nach 75 Minuten beim (End-)Stand von 2:0 für Chivas beendet wurde, weil León nur noch sechs Spieler auf dem Platz hatte.

Weil auch das zweite Heimspiel der Saison (2:2 gegen Deportivo Toluca am 25. Juni 1969) nicht gewonnen werden konnte, dauerte es bis zum Derby gegen Atlas, als erstmals wieder ein Sieg im Estadio Jalisco (3:1) erzielt werden konnte. Allerdings handelte es sich hierbei offiziell um ein Auswärtsspiel, so dass der nächste tatsächliche Heimsieg (ebenfalls mit 3:1 gegen den Erzrivalen América) noch einige Tage auf sich warten lassen musste. Wie beim letzten Heimsieg gegen León, als das Spiel vorzeitig beendet wurde, waren auch die Begleitumstände dieses Spiels außergewöhnlich. Weil nämlich starker Regen einsetzte, wurde das Spiel am 12. Juli 1969 beim Halbzeitstand von 2:0 für den Gastgeber abgebrochen. Die zweite Halbzeit wurde erst am folgenden Tag ausgetragen und endete 1:1.

Besonderheiten 
Erstmals in der Geschichte der mexikanischen Liga wurde ein Entscheidungsspiel um den zweiten Platz ausgetragen, weil in dieser Spielzeit der Torquotient nicht zur Ermittlung des Vizemeisters herangezogen wurde. So mussten der CD Cruz Azul und der CD Veracruz „nachsitzen“ und am 4. Januar 1970 im Aztekenstadion von Mexiko-Stadt ein weiteres Spiel bestreiten. Dieses endete 3:3, so dass der Vizemeister in einem anschließenden Elfmeterschießen ermittelt wurde, das Cruz Azul mit 3:2 gewann.

Wegen des Sonderturniers México 70 gab es keinen direkten Absteiger. Vorgesehen war, dass der Tabellenletzte CF Laguna später gegen den Tabellenletzten des Sonderturniers (CD Oro) um den Verbleib in der Liga spielen sollte, doch weil die Liga in der Saison 1970/71 auf 18 Mannschaften erweitert wurde, gab es keinen Absteiger.

Abschlusstabelle 1969/70 

|}

Kreuztabelle 1969/70 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Der Name der Heimmannschaft ist in der linken Spalte, das Logo bzw. ein Kürzel der Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Quellen 
 Mexikanische Abschlusstabellen bei RSSSF
 Ergebnisse der Kreuztabelle gemäß dem Statistikarchiv von Erik Francisco Lugo (RSSSF Mexiko)

Siehe auch 
 Liga MX

1969
Fußballsaison 1969/70